Bountiful ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bountiful (Colorado), im Conejos County
 Bountiful (Utah), im Davis County
 Bountiful Acres, im Davis County, Utah
 Bountiful Heights, im Davis County, Utah
 Bountiful Lake Hills, im Davis County, Utah
 Bountiful Park, im Davis County, Utah

in Kanada:
 Bountiful (British Columbia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bountiful Historic District, in Bountiful, Utah, ID-Nr. 05001194
 Bountiful Tabernacle, in Bountiful, Utah, ID-Nr. 76001813

Sonstiges:
 Bountiful (Apfel), eine Apfelsorte